Gunnar Nielsen (1919–2009) svéd színész
 Gunnar Nielsen (1928–1985) dán középtávfutó
 Gunnar Nielsen (1986–) feröeri labdarúgó

hasonló néven
Gunnar Guillermo Nielsen (1983–) brazil labdarúgó